Die Baureihe 218 bezeichnet:

 Diesellokomotiven der DB-Baureihe 218 der Deutschen Bundesbahn und später der Deutschen Bahn AG
 Elektrolokomotive der DR-Baureihe 218 der Deutschen Reichsbahn in der DDR, ehemalige DR-Baureihe E 18
 viertüriges Coupés der Mercedes-Benz Baureihe 218, Verkaufsbezeichnung CLS-Klasse